Lac Albert (Lac Mobutu Sese Seko)
 Lac Ambale
 Lac Balengwa
 Lac Balukila
 Lac Batuli
 Lac Benaît
 Lac Bita
 Lac Boya
 Lac Delcommune (Lac Nzilo)
 Lac Dikolongo
 Lac Édouard (Lac Idi Amin)
 Lac Fwa
 Lac Gongalo
 Lac Kabamba
 Lac Kabele
 Lac Kabumba
 Lac Kabwe
 Lac Kafakumba
 Lac Kalenga
 Lac Kalombwe
 Lac Kalumbe
 Lac Kana
 Lac Kapandwe
 Lac Kapondwe
 Lac Kapumbwe
 Lac Kasuku
 Lac Kayumba
 Lac Kazibaziba
 Lac Kibala
 Lac Kibunga
 Lac Kifukulu
 Lac Kilombwe
 Lac Kilumbe
 Lac Kinda
 Lac Kirwa
 Lac Kisale
 Lac Kishiba-Pande
 Lac Kitombole
 Lac Kitoponti
 Lac Kitulu
 Lac Kiubo
 Lac Kivu
 Lac Kuibo
 Lac Kwada
 Lac Libanda
 Lac Lukanga
 Lac Lukulu
 Lac Lunda
 Lac Lungwe
 Lac Lutembale
 Lac Mai-Ndombe (Lac Léopold II)
 Lac Makamba
 Lac Makambe
 Lac Mankamba
 Lac Mayumbwe
 Lac Molanda
 Lac Mugumba
 Lac Mukushi
 Lac Mulenda
 Lac Munkamba (Lac Mukamba)
 Lac Musala
 Lac Muyumbwe Alphonse
 Lac Mwero
 Lac Mwipotondo
 Lac Nanu
 Lac Ndalaga
 Lac Niange
 Lac Nyangwe
 Lac Nyeba
 Lac Ondo
 Lac Paku
 Lac Showa
 Lac Tambe
 Lac Tanganyika
 Lac Tshangalele (Lac de Retenue de la Lufira)
 Lac Tshinene
 Lac Tukanga
 Lac Tukenga
 Lac Tumba
 Lac Tungwe
 Lac Upemba
 Lac Vundu
 Lac Zibanza
 Lac Ziba-Ziba
 Lac Zimbambo

 
Congo